Михал Витковский (, 17 января 1975, Вроцлав) — польский писатель.

Биография 
Окончил Вроцлавский университет, полонист. Дебютировал в 1997, но первый успех получила в 2001 книга его рассказов Копирайт. Является открытым гомосексуалистом, из-за чего гомосексуальные темы часто поднимаются в его творчестве.

Основные публикации 
 Zgorszeni wstają od stołów (Wrocław: OKiS, 1997), ISBN 83-87104-16-7
 Copyright (Kraków: Zielona Sowa, 2001), ISBN 83-7220-247-8
 Lubiewo (Kraków: Korporacja Ha!art, 2005), ISBN 83-89911-04-3
 Fototapeta (Warszawa: W.A.B., 2006), ISBN 83-7414-159-X
 Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (Warszawa: W.A.B., 2007), ISBN 978-83-7414-372-1
 Margot (Warszawa: Świat Książki, 2009), ISBN 978-83-247-1745-3
 Drwal (Warszawa: Świat Książki, 2011), ISBN 978-83-7799-483-2
 Lubiewo bez cenzury  (Warszawa: Świat Książki, 2012), ISBN 978-83-7799-860-1
 Zbrodniarz i dziewczyna (Warszawa: Świat Książki, 2014), ISBN 978-83-7943-284-4
 Fynf und cfancyś (Kraków: Znak,  2015), ISBN 978-83-240-2742-2

Публикации на русском языке 
 Любиево / Пер. Ю.Чайникова. М.: Новое литературное обозрение, 2007 (Современное европейское письмо)
 Марго / Пер. Ю.Чайникова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010
 Б. Р. (Барбара Радзивилл из Явожно-Щаковой) / Пер. Ю.Чайникова. М.: Новое литературное обозрение, 2011 (Современное европейское письмо)

Признание 
Номинант крупнейших литературных премий Польши:  В 2005, 2006 и 2007 - Паспорта Политики (в 2007 - лауреат этой премии), 2006, 2007 и 2012 Литературной премии Нике, в 2006 за Любиево вошёл в число семи финалистов премии Нике. 

Кроме этого за Любиево в 2006 получил Литературную премию Гдыня в категории проза, в 2012 оказался среди финалистов Литературной премии Средней Европы Ангелус. Английский перевод Любиево вошел в длинный список Премии «Индепендент» за переводную прозу 2011.

Книги переведены на большинство европейских языков, а также на иврит.

Роман «Любиево» стал первым романом современной польской литературы, посвящённым теме гомосексуальности. Коммерческий успех романа способствовал интересу издательств к публикации других произведений различных авторов, затрагивающих ЛГБТ-тематику.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Ulrich M. Schmid: Ach, hör doch auf, Patrycja! 

Писатели Польши
Родившиеся во Вроцлаве
Выпускники Вроцлавского университета
Писатели XXI века